

Зайон — місто, штат Іллінойс
 Зайон — переписна місцевість, штат Оклахома
 Зайон — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Див. також 
 Зайон (національний парк)